Il doppio del torneo di tennis Perth Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Kilderry e Brent Larkham che hanno battuto in finale Ben Ellwood e Mark Philippoussis 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Nicklas Utgren (primo turno)
 Todd Nelson /  Leander Paes (primo turno)

 Sander Groen /  Arne Thoms (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Mark Petchey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1993